Сент-Луис 2021 () — международный шахматный турнир, которой проходил с 16 по 28 августа 2021 года в городе Сент-Луис, штат Миссури, США. Турнир являлся пятым этапом шахматной серии турниров Grand Chess Tour. Турнир выиграл французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, набравший 6 очков из 9.

Регламент 
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого. Призовой фонд 325 тысяч долларов. Победитель получает 90 тысяч.

Игровые дни: 17- 21, 23 — 26 августа. Выходной: 22 августа.

Участники

Движение по турам

Примечания 

Сент-Луис (шахматный турнир)
2021 год в шахматах
Август 2021 года
Спорт в США в 2021 году